De achternaam "Zijlstra" is afgeleid van het woord "zijl", de Noord-Nederlandse benaming voor een spuisluis, zie zijl (toponiem), en het Friese suffix "-stra", afkomstig van het Germaans -sater, met als betekenis "zitter", "bewoner".

Nederlandse personen 
 Albertus Zijlstra, politicus
 Auke Zijlstra, econoom en politicus 
 Carla Zijlstra, schaatsster
 Erik Zijlstra, filmmaker
 Francesca Zijlstra, beeldhouwster
 Halbe Zijlstra, politicus en lobbyist 
 Jaap Zijlstra, dichter, schrijver en predikant
 Jan Zijlstra, voorganger en gebedsgenezer
 Jelle Zijlstra, econoom en politicus
 Jeroen Zijlstra, zanger van de band Zijlstra
 Karel Zijlstra, beeldhouwer en fotograaf 
 Kees Zijlstra, politicus
 Martin Zijlstra, politicus
 Onno Zijlstra, filosoof
 Oscar Zijlstra, voetballer
 Rinse Zijlstra, politicus
 Robin Zijlstra, acteur en zanger
 Ruud Zijlstra, honkballer
 Sipke Zijlstra, wielrenner
 Tigo Zijlstra,  youtuber
 Willem Zijlstra, televisieproducent
 Wout Zijlstra, krachtsporter

Samengestelde naam 
 Anthony Adama Zijlstra, Nederlands zakenman

Overige 
 Zijlstra, Nederlandse band